Mister X peut faire référence à :

Personnages 
 Mister X, un personnage de bande-dessinée créé en 1949 aux éditions Élan ;
 Mister X, un personnage de bande-dessinée créé en 1965 aux éditions Pubill ;
 Mister X, bande dessinée de Dean Motter et Gilbert et Jamie Hernández, parue en 1983 ;
Mr. X (aussi orthographié Mister X ou appelé T-103 pour Tyran-103), un antagoniste emblématique du jeu Resident Evil 2 et de son remake du même nom.

Jeu 
 Mister X, jeu de société.

Références 

Homonymie de titre